
Termin -{A4}- ima više značenja.

 A4, tip nerđajućih čelika
 -{ISO 216}-, A4 veličina papira